Kim Dzsongszuk (김정숙) az alábbiakra utalhat:

Személyek
Csongszuk sillai herceg, Csinhung sillai király negyedik fiának születési neve (金貞肅).
Kim Dzsongszuk (金靜淑; 1906–?) koreai színművész.
Kim Dzsongszuk (1916–?) koreai függetlenségi aktivista.
Kim Dzsongszuk (金正淑; 1917–1991) koreai szobrászművész.
Kim Dzsongszuk (金正淑; 1917–1949) koreai szabadságharcos, partizán, Kim Ir Szen felesége.
Kim Dzsongszuk (金正淑) dél-koreai hivatalnok.
Kim Dzsongszuk (金貞淑; 1930–) diplomata, Ho Dam felesége.
Kim Dzsongszuk (金貞淑; 1946–) dél-koreai politikus, a Kukhö képviselője.
Kim Dzsongszuk (金貞淑; 1951–) a dél-koreai Élelmiszer- és Gyógyszerügyi Minisztérium 6. minisztere.
Kim Dzsongszuk (金正淑; 1954–) dél-koreai énekes, Mun Dzsein felesége.

Kim Dzsongszuk (김종숙) az alábbiakra utalhat:
Fleur Pellerin (születési neve: 金鍾淑).

Helyszínek
Kim Dzsongszuk megye: Megye Észak-Koreában, Rjanggang tartományban.
Kim Dzsongszuk-up: a Rjanggang tartománybeli Kim Dzsongszuk megye központja